Seventeen Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Seventeen Mile Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Seventeen Mile Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Seventeen Mile Creek (Katherine River), Nebenfluss des Katherine River im Northern Territory